

Patronymes 
Voznessenski (masculin ; ) ou Voznessenskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Voznessenski (1933-2010), poète russe
 Nikolaï Voznessenski (1903-1950), économiste soviétique

Patronyme russe